Weißenberg bezeichnet:

Orte:
in Deutschland:
 Weißenberg, Stadt im Landkreis Bautzen in Sachsen
 Weißenberg (Driftsethe), Ortsteil von Driftsethe in der Gemeinde Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Weißenberg (Edelsfeld), Ortsteil der Gemeinde Edelsfeld, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Weissenberg (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Friedensstadt Weißenberg, Siedlung im Trebbiner Ortsteil Glau
 Weißenberg (Liebenscheid), Ortsteil der Gemeinde Liebenscheid, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Weißenberg (Neuss), Ortsteil der Stadt Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Weißenberg (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weißenberg (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Weißenberg (Uttenreuth), Ortsteil der Gemeinde Uttenreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Weißenberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

in Österreich:
 Weißenberg (Gemeinde Lavamünd), Ortschaft und Katastralgemeinde von Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Weißenberg (Gemeinde Ansfelden), Ort in Ansfelden, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Weißenberg (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft und Katastralgemeinde in Neuhofen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Weißenberg (Gemeinde Straden), Rotte in der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Weiteres:
 einen Ort im Landkreis Stuhm in Westpreußen, heute Polen, siehe Biała Góra (Sztum)
 einen Ort im ukrainischen Galizien, siehe Dobrostany

Berge:
 Weißenberg (Frankenweide) im Pfälzerwald
 Weißenberg (Illerrieden), Baden-Württemberg
 Weißenberg (Thannhausen) in Franken

Schutzgebiete:
 Weißenberg (Naturschutzgebiet), im Landkreis Weimarer Land

Weiteres:
 Weißenberg (Hayn), ehem. Bergwerk im Südharz

Weißenberg oder Weissenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Weissenberg (1929–2012), französischer Pianist bulgarischer Herkunft
 Carola Weißenberg (* 1962), deutsche Eiskunstläuferin
 Gerhard Weißenberg (1920–1980), österreichischer Jurist und Politiker (SPÖ)
 Hanni Weißenberg (1924–2019), später Hanni Lévy, Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin
 Joseph Weißenberg (1855–1941), deutscher Religions- und Sozialreformer, Gründer der Johannischen Kirche
 Karl Weissenberg (1893–1976), österreichischer Physiker und einer der ersten Rheologen
 Richard Weissenberg (1882–1974), deutsch-amerikanischer Mediziner und Zoologe mit den Schwerpunkten Embryologie und Histologie
 Samuel Weissenberg (1867–1928), russisch-jüdischer Arzt und Anthropologe  
 Sophie Weißenberg (* 1997), deutsche Leichtathletin

Bauwerke:
 Ruine Weissenberg, Niederösterreich
 Schloss Weißenberg (Edelsfeld), Schloss in der Oberpfalz

Siehe auch:
 Weisberger
 Weissenberg-Effekt
 Weissenberge
 M. Weißenberg vorm. Carl Francisci, Magnesitsteinfabrik
 Weißenberge
 Weißenberger
 Weißberg
 Weißeberg
 Weißer Berg
 Belaja Gora
 Schloss Weißenberg